Анатолу (, Анатоли, до 1927 Ανατολού, Анатолу) е село в Гърция, Егейска Македония, дем Синтика на област Централна Македония. Селото има 200 жители според преброяването от 2001 година.

География 
Селото е разположено в Сярското поле на около 55 километра северозападно от град Сяр (Серес), на северозапад от Бутковското езеро (Керкини).

История 
Според преброяването от 1928 година Анатолу е чисто бежанско село с 31 бежански семейства със 108 души.

Бележки 

Села в дем Синтика